Das Andalucia Tennis Experience 2010 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Marbella. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 5. bis zum 11. April 2010 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Flavia Pennetta und Carla Suárez, das Pennetta in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Sara Errani / Roberta Vinci in drei Sätzen gegen Marija Kondratjewa / Jaroslawa Schwedowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Marbella